Dit is een lijst van planetoïden 101101-101200 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 101101 - || 1998 RO 41  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101102 - || 1998 RW 41  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101103 - || 1998 RA 42  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101104 - || 1998 RC 42  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101105 - || 1998 RS 42  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101106 - || 1998 RA 43  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101107 - || 1998 RE 45  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101108 - || 1998 RS 45  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101109 - || 1998 RZ 45  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101110 - || 1998 RV 48  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101111 - || 1998 RZ 48  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101112 - || 1998 RG 51  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101113 - || 1998 RM 51  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101114 - || 1998 RW 51  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101115 - || 1998 RX 51  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101116 - || 1998 RD 52  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101117 - || 1998 RA 53  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101118 - || 1998 RJ 53  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101119 - || 1998 RK 53  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101120 - || 1998 RO 53  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101121 - || 1998 RO 54  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101122 - || 1998 RR 54  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101123 - || 1998 RH 55  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101124 - || 1998 RD 56  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101125 - || 1998 RO 56  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101126 - || 1998 RC 57  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101127 - || 1998 RE 57  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101128 - || 1998 RX 57  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101129 - || 1998 RU 58  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101130 - || 1998 RQ 59  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101131 - || 1998 RW 59  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101132 - || 1998 RP 60  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101133 - || 1998 RR 60  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101134 - || 1998 RV 60  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101135 - || 1998 RZ 60  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101136 - || 1998 RF 64  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101137 - || 1998 RV 64  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101138 - || 1998 RY 65  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101139 - || 1998 RA 66  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101140 - || 1998 RY 67  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101141 - || 1998 RR 68  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101142 - || 1998 RQ 69  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101143 - || 1998 RS 69  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101144 - || 1998 RT 69  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101145 - || 1998 RD 70  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101146 - || 1998 RK 70  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101147 - || 1998 RS 70  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101148 - || 1998 RV 70  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101149 - || 1998 RY 70  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101150 - || 1998 RN 71  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101151 - || 1998 RB 72  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101152 - || 1998 RD 72  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101153 - || 1998 RP 72  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101154 - || 1998 RE 74  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101155 - || 1998 RM 74  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101156 - || 1998 RQ 74  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101157 - || 1998 RN 76  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101158 - || 1998 RA 77  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101159 - || 1998 RU 77  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101160 - || 1998 RW 77  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101161 - || 1998 RJ 78  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101162 - || 1998 RS 78  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101163 - || 1998 RR 79  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101164 - || 1998 RD 80  || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101165 - || 1998 SS || 16 september 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101166 - || 1998 ST 1  || 16 september 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101167 - || 1998 SW 2  || 19 september 1998 || Catalina || CSS
|-
| 101168 - || 1998 SX 2  || 18 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101169 - || 1998 SR 3  || 18 september 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101170 - || 1998 SU 3  || 18 september 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101171 - || 1998 SA 4  || 18 september 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101172 - || 1998 SF 4  || 19 september 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 101173 - || 1998 SY 4  || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101174 - || 1998 SZ 4  || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101175 - || 1998 SO 6  || 20 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101176 - || 1998 SE 7  || 20 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101177 - || 1998 SM 8  || 20 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101178 - || 1998 SY 8  || 20 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101179 - || 1998 SA 9  || 20 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101180 - || 1998 SH 9  || 17 september 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 101181 - || 1998 SZ 9  || 21 september 1998 || Catalina || CSS
|-
| 101182 - || 1998 SY 10  || 17 september 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101183 - || 1998 SR 11  || 19 september 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101184 - || 1998 SP 12  || 21 september 1998 || Catalina || CSS
|-
| 101185 - || 1998 SS 12  || 23 september 1998 || Catalina || CSS
|-
| 101186 - || 1998 SD 13  || 23 september 1998 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| 101187 - || 1998 SV 13  || 16 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101188 - || 1998 SP 14  || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101189 - || 1998 SW 19  || 20 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101190 - || 1998 SJ 23  || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101191 - || 1998 SL 23  || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101192 - || 1998 SO 23  || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101193 - || 1998 SY 23  || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101194 - || 1998 SO 24  || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101195 - || 1998 SV 25  || 22 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101196 - || 1998 SM 26  || 24 september 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 101197 - || 1998 SH 27  || 25 september 1998 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| 101198 - || 1998 SK 30  || 19 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101199 - || 1998 SG 32  || 21 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101200 - || 1998 SH 32  || 21 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten